Вилпулкская волость является одной из административных территорий Руйенского края в ее центре. Она граничит с Ипикской, Лодской и Ерской волостями своего края, Раматской и Селинской волостями Мазсалацского края, Кёнской волостью Наукшенского края, а также волостью Мульги уезда Вильяндимаа в Эстонии (ранее волостью Абья ).

Природа

Гидрография

Реки 
Каучупите, Кранюпите, Пестава, Виртите .

История 
В 1945 году в Тернейской волости Вольмарского уезда была основана деревня Вилпулка. Деревня Вилпулка принадлежала Руйенскому (1949-1959) и Валмиерскому (1959-2009) районам. В 1954 году ликвидированная деревня Виркены была добавлена к деревне Вилпулка. В 1990 году деревня была преобразована в волость. В 2009 году Вилпулкская волость как административную территорию включили в Руйенский край.

Население

Населенные места 
Крупнейшие населенные пункты - Вилпулка (волостной центр) и Виркены .

Примечания 

Волости Латвии
Вилпулкская волость